Linker Flügel hat folgende Bedeutungen:
 linker Flügel eines Vogels, siehe Flügel (Vogel) 
 linke Tragfläche eines Flugzeuges, siehe Flügelfläche 
 in politischen Parteien den „sozialen“ oder „linken“ Parteiflügel
 im Mannschaftssport eine vornehmlich von links angreifende Position des Spielers, siehe Stürmer (Fußball)
 im Militärwesen den seitlich positionierten Flügel eines Heeres, siehe Flügel (Militär) und Flügeladjutant